Carmina Burana – testi poetici medievali dell'XI e del XII secolo
 Carmina Burana – cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936
 Carmina Burana – album di Ray Manzarek del 1983